Véska bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Véska, Ortsteil von Dolany u Olomouce, Okres Olomouc
 Véska, Ortsteil von Heřmanice u Oder, Okres Nový Jičín 
 Véska, Grundsiedlungseinheit von Příbor, Okres Nový Jičín 

siehe auch
 Veská, Ortsteil von Sezemice nad Loučnou, Okres Pardubice
 Nová Véska